Sölch steht für:
 Sölch-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Sölch oder Soelch ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Sölch (1969), deutsche Kunsthistorikerin
 Johann Soelch (1883–1951), österreichischer Geograph, Geologe und Glaziologe
 Rudi Sölch (* 1931), deutscher Kommunalpolitiker und Medienmanager